Государственный секретарь (Госсекретарь) — название высших государственных должностей в ряде стран Европы и Америки.

Россия 
В Российской империи. Начальник Государственной канцелярии (делопроизводственного органа Государственного совета) — с 1810 по 1917 год.
 Государственный секретарь (Российская империя).

В РСФСР и Российской Федерации. Одно из высших должностных лиц — с 1991 по 1992 год.
 Государственный секретарь РСФСР.

Соединенные Штаты Америки 
В США государственный секретарь — руководитель Государственного департамента (внешнеполитического ведомства) — Министр иностранных дел. 
 Государственный секретарь США

Ватикан 
В Ватикане государственный секретарь Святого престола (и Ватикана) — высшее административное должностное лицо.

 Государственный секретарь Ватикана

Великобритания 

В Соединённом Королевстве государственные секретари являются членами кабинета министров и возглавляют министерства (). Должность формально называется Главный государственный секретарь Её Величества по делам... (). В некоторых министерствах имеются заместители министра, которым может поручаться исполнение его отдельных обязанностей - они также имеют ранг государственного секретаря, однако не являются членами кабинета.

См. также 
 Статс-секретарь